Le tournoi de tennis de Sapporo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Linda Wild remporte le simple dames. En finale, elle bat Irina Spîrlea, décrochant à cette occasion le deuxième titre de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yayuk Basuki et Nana Miyagi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sapporo
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Sapporo
Sport au Japon en 1993
Tennis en septembre 1993
Tennis en octobre 1993